Lista portów lotniczych w Chorwacji, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 Great Circle Mapper
 FallingRain.com
 
 World Aero Data

 
Chorwacja